

Cinema 
 Occhi nel buio (Afraid of the Dark) – film del 1991 diretto da Mark Peploe

Letteratura 
 Occhi nel buio (The Green Eyes of Bast) – romanzo di Sax Rohmer del 1920
 Occhi nel buio (Wall of Eyes) – romanzo di Margaret Millar del 1943
 Occhi nel buio (A Dark-Adapted Eye) – romanzo di Barbara Vine del 1986
 Occhi nel buio – romanzo di Luigi Guicciardi del 2006